Swan Records — звукозаписывающий лейбл США. Основан в 1957 году, базировался в Филадельфия, Пенсильвания, специализировался на рок-н-ролле. Прекратил существование в 1967 году.

Артисты, чьи записи выпускал Swan Records 
 The Beatles
 Линк Рэй
 Buena Vistas
 Billy & Lillie
 Фредди Кэннон
 Danny & The Juniors
 Dicky Doo & The Don'ts
 The Three Degrees
 Mark Valentino

См. также 
 Список лейблов звукозаписи: R–Z

Примечания

Ссылки 
 Swan discography frim BSN Pubs
 Singles discography
 Swan & Lawn Records

Лейблы звукозаписи США
Поп-лейблы
Record labels established in 1957
Record labels disestablished in 1967
Pop record labels